Меморіал Капабланки 2012 — 47-й щорічний шаховий турнір, який проходив в столиці Куби місті Гавана з 3 по 14 травня 2012 року.

Загальна інформація про турнір 

Категорія турніру  — XVIII (середній рейтинг  — 2694,17).

Розклад змагань:

Ігрові дні: 4-8, 10-14 травня 2012 року

Вихідний день: 9 травня 2012 року

Час початку матчів — 22.00. Час київський.

Контроль часу: 90 хвилин на 40 ходів, 30 хвилин до кінця партії з додаванням 30 секунд на хід починаючи з першого.

Учасники 

 Василь Іванчук , 2764  — 10
 Леньєр Домінгес Перес , 2725  — 23
 Ян Непомнящий , 2716  — 26
 Віктор Лазнічка , 2693  — 40
 Володимир Поткін , 2642  — 78
 Юньєскі Кесада , 2625  — 153

жирним  — місце в рейтингу станом на травень 2012 року

Рух за турами

Таблиця турніру

Примітки

Посилання
Офіційний сайт турніру
Меморіал на torneocapablanca.inder.cu
Поточний рейтинг шахістів 
Партії турніру в онлайн на chessdom.com 

Шахові турніри 2012
Травень 2012